Spread kan syfta på:

 Spread – generellt skillnaden mellan bästa köppris och bästa säljpris i orderdjupet på en finansiell marknad
 Spread – originaltitel på en amerikansk romantisk komedifilm från 2009, se L.A. Gigolo
 Spread (tidning) – ett oberoende magasin av och för sexarbetare och de som stödjer dem
 Henry Spread – konstnär